Са́ссекс (также Суссекс, ) — топоним:

 Сассекс — историческое графство Юго-Восточной Англии, располагающееся примерно на территории древнего королевства Суссекс.
 Сассекс — округ штата Делавэр, США.
 Сассекс — округ штата Нью-Джерси, США.
 Суссекс — одно из семи королевств англосаксонской гептархии.

См. также 
 Сассекс-драйв
 Сассекс-драйв, 24